Nomadic bezeichnet:

 Nomadic (Schiff, 1891), ein Passagierschiff der White Star Line
 Nomadic (Schiff, 1911), ein Passagierschiff der White Star Line, heute Museumsschiff in Belfast